

Уй — річка в Челябінській, Курганській областях і Башкортостані, ліва притока Тоболу
 Уй — річка в Новосибірській і Омській областях, права притока Іртиша
 Уй — річка в Хакасії, ліва притока Єнісею
 Уй — річка в Удмуртії, ліва притока Іти

Уй — муніципалітет у регіоні Іль-де-Франс